Minagi, es un personaje ficticio del manga de la serie Tenchi Muyō!

A pesar de que la serie de Tenchi Muyō! se estrenó primero en anime y luego en manga, este personaje solo existe en el manga. Es muy similar a Ryōko, con la excepción que posee más marcadas las mejillas. Desde un punto de vista genético, se puede decir que es la hija de Ryōko, pero en realidad es su hermana menor. Ella fue creada artificialmente cuando Yakage, un aprendiz de Washu Hakubi roba una muestra de ADN de Ryōko y la une a él. 

Son similares en apariencia y habilidades, pero distintas en sus personalidades. Minagi es bastante entusiasta y no es bebedora, como si es su hermana Ryōko. 

Mientras Minagi se convierte en una pirata espacial, sus actitudes son comparables con las historias del El Zorro y Robin Hood, asaltando a funcionarios corruptos y mercaderes espaciales.

Personajes de Tenchi Muyo!

en:Minagi